New Boston kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
New Boston (Illinois)
New Boston (Ohio)
New Boston (Texas)